Ел Себу има више значења:

 Ел Себу, Ранчо де Тајде (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Себу (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Себу (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику